The Very Best of The Doors può riferirsi a 2 album dei Doors:

 The Very Best of The Doors (2001), pubblicato nel 2001
 The Very Best of The Doors (2007), pubblicato nel 2007